Наскальные изображения в Мёллерстуфоссене находятся в Нур-Синни (), коммуна Нурре-Ланн в фюльке Оппланн в Норвегии. Представляют собой несколько выбитых в камне глубокими и широкими линиями изображений лося и ряда других животных. Площадь памятника составляет около 20 м². Размер крупнейшей из фигур в поперечнике составляет около 90 см.

Датируются концом 5 — началом 4 тыс. до н. э. Изображения были обновлены реставраторами. Рядом, в нескольких метрах, течёт река Этна, которая в весеннее половодье вплотную подступает к памятнику.

Ссылки 
 Наскальные изображения в Управлении Культурного Наследия 

Археологические объекты в Норвегии
Достопримечательности Норвегии
Петроглифы Европы
Археология в Норвегии
Неолит Европы